

Települések
A „Domrémy” kifejezés a következő települések nevében található meg:
 Domrémy-la-Pucelle
 Domremy-la-Canne
 Domremy-Landéville
 Domremy-aux-Bois
 Domremy-en-Ornois

Egyéb jelentések
 Bergère de Domrémy - vitorláshajó
 Domrémy út - Párizs egyik utcája a 13. kerületben